Брук Тисс-Дже́несси (; 23 октября 1969, , Калифорния, США) — американская актриса и певица.

Карьера 
Брук Тисс родилась в 1969 году в семье актёров Дика Тиса и Кэтлин Митчелл. Снимается в кино с 1988 года.

Также является певицей.

Личная жизнь 
С 18 июня 1994 года Брук замужем за актёром Брайаном Дженнеси (род.1964). У супругов есть двое детей — сын Митчелл Виктор Дженнеси (род. 15.07.1995) и дочь Обри Энн Дженнеси (род. 21.10.2008).

Тисс страдает дислексией.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки